Цетлин (Цетлина) — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Цетлин, Александр Борисович (род. 1954) — российский зоолог, профессор, директор Беломорской биологической станции МГУ. 
 Цетлин, Борис Соломонович (псевдоним Батурский; 1879—1920) — член ЦК РСДРП (оборонцев), деятель профсоюзного движения.
 Цетлин, Виктор Ионович (род. 1941) — российский учёный, специалист в области структуры и функции биополимеров и биоинженерии, член-корреспондент РАН (с 2006).
 Цетлин, Владимир Лейбович (1899—1971) — советский военный деятель, генерал-майор (1940 год).
 Цетлин, Ефим Викторович (1898—1937) — деятель молодёжного коммунистического движения.
 Цетлин, Лев Соломонович (1877—1962) — меньшевик, глава Московского комитета РСДРП в 1902—1903 годах, делегат II съезда партии (под псевдонимом Белов), впоследствии редактор и переводчик. Отец Михаила Львовича Цетлина.
 
 Цетлин, Моисей Наумович (1905—1995) — русский поэт и переводчик.
 Цетлин, Павел Миронович (1908—1963) — советский баскетболист и баскетбольный тренер.

 Цетлина, Мария Самойловна (урождённая Тума́ркина, 1882—1976) — российский общественный и политический деятель, издатель; культурный деятель российской эмиграции.

См. также 
 Цейтлин